Целлер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Целлер, Вольфганг (1893—1967) — немецкий композитор и кинокомпозитор.
 Целлер, Гергард Андреевич (1884—1938) — российский революционер, член судебной коллегии Верховного суда РСФСР.
 Целлер, Иоганн Конрад (1807—1856) — швейцарский художник.
 Целлер, Карл (1842—1898) — австрийский композитор, классик венской оперетты.
 Целлер, Катрин (род. 1979) — немецкая лыжница, призёрка олимпийских игр и чемпионата мира.
 Целлер, Луиза (1823—1889) — немецкая писательница; мастер исторического романа и автор ряда произведений для детей.
 Целлер, Филипп Кристоф (1808—1883) — немецкий энтомолог.
 Целлер, Франк (род. 1969) — немецкий шахматист, международный мастер (2001).
 Целлер, Эдуард (1814—1908) — немецкий теолог и философ.
 Целлер, Эрнст фон (1830—1902) — немецкий зоолог и психиатр.

См. также 
 Цёллер, Карлхайнц (Zöller; 1928—2005) — немецкий флейтист.
 Цёллер, Гюнтер
 Целлер — замок на воде в неоготическом стиле в Бельгии.
 Зеллер
 Zeller